Die Irish League 1900/01 war die elfte Spielzeit der höchsten gesamtirischen Fußballliga. Lisburn Distillery wurde zum dritten Mal Meister.

Modus 
Sechs Mannschaften nahmen teil, darunter Neuling Derry Celtic. An zehn Spieltagen wurde jeweils zweimal gegeneinander gespielt.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Northern Ireland - Final Tables pdf
 Saison 1900/01 (Archiv)

1900/01
Fußballsaison 1900/01